El Condado de Bath es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Bath (Kentucky)
 Condado de Bath (Virginia)
 Condado de Bath (Carolina del Norte)